

Musique

Chansons 
 Watch Out, chanson d'ABBA de leur album Waterloo (1974).
 Watch Out, chanson de Loverboy de son album Get Lucky (1981.)
 Watch Out, chanson de De La Soul de leur album AOI: Bionix (2001).
Watch Out est une chanson du dj italien Alex Gaudino en 2008.

Albums 
Watch Out!, album d'Alexisonfire

Cinéma 
 Watch Out, film d’horreur sorti en 2016.